Втора Футболна Лига (Известна като Втора Лига и Кока-Кола Лига 2) е 3-тата дивизия във Футболната Лига и 4-тата дивизия в Английския футбол.

Втората Футболна Лига е въведена за сезон 2004 – 2005. Предишни имена на дивизията бяха Трета Футболна Дивизия и Четвърта Футболна Дивизия. Това е най-доходната и най-конурентната 4-та дивизия в света.

АФК Рочдейл е прекарал най-дълго време в тази дивизия и дори е известна под името „Дивизията на Рочдейл“.

__СЪДЪРЖАНИЕ__

Структура 
Във Втора Футболна Лига има 24 отбора. Всеки от тях изиграва по 2 срещи с останалите (един път като домакин и един път като гост) и получава три точки за победа, една точка за равенство и нито една точка за загуба. От тези точки се опредя класирането в таблицата.

След края на сезона първите три отбора заедно с победителя от плей-офите получават промоция за Първа Футболна Лига и заемат местата на 4-те отбора свършили на последните 4-ти места в класирането. Победителя в плей-офите се определя като един от отборите спечели 2 поредни срещи. В полуфиналите на плей-офите играт 4-тия срещу 7-ия и 5-ия срещу 6-ия. Победителите от 2-те срещи изиграват една среща и победителят получава промоция.

Отборите свършили на последните 2 места в класирането на Втора Лига изпадат в Английска Национална Конференция, като техните места се заемат от шампиона на Конференцията и победителя от плей-офите свършил от 2-ро до 5-о място в същата дивизия. Промоцията от Английската Национална Конференция за Втора Лига е малко по-стриктна (Втора Лига е професионална дивизия, а Националната Конференция е полупрофесионална дивизия), кандидатстващият/те отбор/и, които не отговаря на изискванията за капацитет и други критерии по стадиона, не получава/т промоция, а отбора/ите от Втора Лига е/са пощаден/и.

Крайната позиция на даден отбор се определя в реда: брой точки, голова разлика, вкарани голове, баланс между два или повече отбори спорещи за по-високото място и най-накрая е серия от повече изиграни срещи в плей-офите.

Отбори във Втора Футболна Лига, 2020-21

Победители във Втора Лига

Изпадащи отбори

Голмайстори

Външни препратки 
 Официален уебсайт на Втора Лига
 Карта с клубовете от Втора Лига 

Футбол в Англия
Турнири по футбол в Англия